Quatorze-Juillet ou XIV-juillet ou 14-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
14 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Transports 

 Quatorze-Juillet, vaisseau de 74 canons français en service de 1803 à 1833, renommé avant son lancement le Vétéran.

Arts et lettres

Cinéma 

 14 juillet, film français réalisé par René Clair et sorti en 1933.

Peinture et sculpture 

Les festivités du 14-Juillet ont été le thème de plusieurs tableaux et sculptures , dont par ordre chronologique:

 La Seine au Point-du-Jour,  (1873), tableau d'Alfred Sisley peint lors des festivités du  près de la porte de Saint-Cloud.

  à Marly-le-Roi (1875), nommé ultérieurement Jour de Fête à Marly-le-Roi,  autre tableau d'Alfred Sisley.

 Fête nationale du  (1883), haut-relief en bronze de Léopold Morice, sur le Monument à la République, érigé place de la République, à Paris.

 14-Juillet, rue Daunou (1910), tableau du peintre américain Childe Hassam.

Presse écrite 
 Le 14 juillet, revue anti-gaulliste, créée en 1958.

Célébration 

Le Quatorze Juillet désigne la Fête nationale française et les festivités qui marquent sa célébration ; elle fut instituée officiellement en 1880, en commémoration de la prise de la Bastille de 1789 et de la Fête de la Fédération de 1790 ; à cette occasion a lieu le traditionnel défilé militaire sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, lieux ou édifices, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

En France, l’événement majoritairement concerné est la Fête nationale et/ou les événements de la Révolution française auxquels elle fait référence.

Site ou édifice

Odonyme 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Notes et références

Voir aussi 

Homonymie
14